Кохано́вский — польская (), украинская (), белорусская () фамилия. Дворянский польский род Кохановские принадлежит к гербу Корвин.

«Кохан» — это «милый, любимый» по-украински, а также в курских и орловских говорах.

Известные носители 

 Кохановский, Александр Геннадьевич (род. 1963) — советский и белорусский историк.
 Кохановский, Алексей Алексеевич (1915—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кохановский, Андрей (род. 1968) — советский и украинский метатель диска, тренер.
 Кохановский, Дмитрий Иосифович (1914—1992) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Кохановский, Игорь Васильевич (род. 1937) — современный российский поэт-песенник.
 

 Кохановский, Франц Лаврентьевич (1878—1927) — российский инженер-энергетик, Герой Труда.
 Кохановский, Ян (1530—1584) — польский поэт эпохи Возрождения.
 Кохановский, Януш (1940—2010) — польский юрист, дипломат и омбудсмен Польши.

Псевдонимы 
 Кохановская, Надежда Степановна — псевдоним русской писательницы Н. С. Соханской (1823—1884).

См. также 
 Коханово — название деревень в Брестской и Витебской областях Белоруссии, в Смоленской и Калужской областях России.
 Коханов
 Кохановичи
 Кохановка
 Кохановское

Примечания